Фе́дченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Федченко, Алексей Павлович (1844—1873) — русский учёный, биолог, географ и путешественник, исследователь Средней Азии.
 Федченко, Борис Алексеевич (1872—1947) — русский и советский ботаник-систематик, гляциолог, путешественник.
 Федченко, Василий Харлампиевич (1907—1979) — советский скульптор.
 Федченко, Галина Юрьевна (род. 1974) — российская футболистка.
 Федченко, Геннадий Николаевич (род. 1929) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Федченко, Дмитрий Дмитриевич (1868—1914) — русский генерал-майор, участник Русско-японской войны.
 Федченко, Клавдия Прокопьевна (1918—2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Федченко, Михаил Павлович (1869—?) — член I Государственной думы от Херсонской губернии, крестьянин.
 
 Федченко, Сталин Иванович (1938—2022) — советский и белорусский архитектор.
 Федченко, Феодосий Михайлович (1911—1989) — советский и российский учёный-физик, механик, конструктор и изобретатель.

Другое 
 Федченко — прежнее название города Кува в Узбекистане.

См. также 
 Ледник Федченко